Sweti Georgi steht für folgende Kirchen:

 Sweti Georgi (Edirne) in Edirne, Türkei
 Sweti Georgi (Kjustendil) in Kjustendil, Bulgarien 
 Sweti Georgi (Sosopol) in Sosopol, Bulgarien 
 Sweti Georgi in Sofia, Bulgarien